Tyler Christopher (atleet) : Canadees atleet
 Tyler Christopher (acteur)